Криолофозавр (Cryolophosaurus ellioti) — великий хижий динозавр ранньоюрської епохи, жив в Антарктиді. Був виявлений В. Хаммером у 1991 році під час розкопок на горі Кіркпатрик (частина Середньо-антарктичного хребта), описано в 1994 році.

Перший з добре описаних антарктичних динозаврів. Найбільш помітна особливість — високий поперечний гребінь на черепі (у всіх відомих до того хижих динозаврів гребені розташовувалися уздовж черепа). Знайдений череп, імовірно, належав самцеві. Оскільки динозавр ніс таку дивну прикрасу, схожу на зачіску Елвіса Преслі, спочатку ящір мав неформальну назву «Елвізавр». Точна форма гребеня досі невідома. Самиці, можливо, не мали гребеня й могли бути більші за самців.

Систематичний стан криолофозавра прояснився останнім часом — ця тварина близька до примітивних цератозаврів — ділофозаврів. Завдовжки тварина сягала 6-8 м, вага складала близько 500 кг, це найбільший ранньоюрський хижак. Ящір полював на прозавроподів, схожих з платеозаврами. У ті часи в Антарктиці не було льоду, але взимку на короткий час міг навіть випадати сніг. Тому іноді припускається, що криолофозавр міг мати оперення.

У мезозойську еру Антарктида входила до складу велетенського південного континенту Гондвани. Вона була пов'язана з Південною Африкою, Південною Америкою і Австралією. На цих континентах уже давно знаходили рештки динозаврів. Слід було очікувати, що вони будуть виявлені і в Антарктиді. Дійсно, наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років на вільних від льоду ділянках узбережжя Антарктиди було знайдено розрізнені кістки рослиноїдних динозаврів крейдяного періоду. Фауна, до якої входив криолофозавр, відноситься до ранньоюрськой епохи (синемюр), віком близько 190 млн років. Разом з криолофозавром знайдено рештки великих прозавроподів, хижаків, схожих з ділофозавром і целофізисом, птерозаврів, синапсидів-тритілодонтів.

Кладограма, що ґрунтується на результатах філогенетичного аналізу, здійсненого Carrano в 2012 р., показує взаємозв'язки Cryolophosaurus.

 Фототека

Примітки

Посилання 

 https://web.archive.org/web/20050309000904/http://dinosauricon.com/genera/cryolophosaurus.html
 https://web.archive.org/web/20050410153231/http://www.isgs.uiuc.edu/dinos/de_4/5a65c88.htm
 http://pubs.usgs.gov/publications/text/polar.html 
 http://www.kansascity.com/mld/kansascity/news/nation/7875317.htm?1c 
 https://web.archive.org/web/20051111201436/http://palaeos.com/Vertebrates/Units/340Theropoda/340.200.html#Cryolophosaurus

Тероподи
Вимерлі тварини, описані 1994
Динозаври юрського періоду
Динозаври Антарктики